Pomnik Jana Pawła II - pomnik Papieża przy ul. Zgierskiej 123, obok kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego (parafia Najświętszego Serca Jezusowego).

Historia 
Pomnik został odsłonięty, 1 kwietnia 2009 roku, przez metropolitę łódzkiego arcybiskupa Władysława Ziółka.

Wykonany jest z brązu, waży 300 kg. Autorem pomnika jest łódzka rzeźbiarka Krystyna Fałdyga-Solska. Pomnik ufundowali małżonkowie Barbara i Piotr Klemmowie.

Zobacz też 
 Pomnik Jana Pawła II w Łodzi (ul. Piotrkowska)
 Pomniki papieża Jana Pawła II

Przypisy 

Jan Paweł II
Łódź
Łódź, Zgierska
Łódź